Erwin Peters (diskjockey) (1969), Nederlands diskjockey
 Erwin Peters (hockeyer) (1970), Nederlands hockeyer.